ORP „Mazur” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od określenia ludności zamieszkującej Mazury:
 ORP „Mazur” – torpedowiec typu V 105 z okresu międzywojennego, eks-niemiecki SMS V 105
 ORP „Mazur” – okręt podwodny typu M-XV z lat 50. XX wieku, eks-radziecki M-236

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów